Smirnenski kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Smirnenski (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Brusartsi, 
 Smirnenski (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Vetovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar